

Persone 
 Michiel de Ruyter – ammiraglio olandese del XVII secolo.

Astronomia 
 12150 De Ruyter – asteroide della fascia principale.

Pagine correlate 
Hr. Ms. De Ruyter